Tisza – denominazione in ungherese del fiume Tibisco
 Kálmán Tisza – politico ungherese
 Tibor Tisza – calciatore ungherese
 István Tisza – politico ungherese
 13121 Tisza –  asteroide della fascia principale